Coulomb se lahko nanaša na:

 Coulomb, enota za električni naboj
 Charles-Augustin de Coulomb, francoski fizik in častnik
 Coulombov zakon, ki podaja, kako sila med dvema točkastima nabojema pojema z razdaljo
 Saint-Coulomb, francoska občina v departmajaju Ille-et-Vilaine
 asteroid 30826 Coulomb